Stati Uniti d'America
 Salesville – città della Contea di Baxter, Arkansas
 Salesville – villaggio della Contea di Guernsey, Ohio